Coleta hace referencia a varios artículos:

Peinado
 Coleta o Cola de caballo, tipo de peinado recogido.
 Coleta lateral o Trenza lateral de la juventud, signo distintivo en el antiguo Egipto.
 Coleta china, distintivo histórico regional.

Botánica
 Nombre común de la planta Bupleurum lancifolium
 Nombre común de la planta Coronilla scorpioides
 Nombre común de la planta ''Silene vulgaris
Lugares
 Coleta (Illinois), villa en el condado de Whiteside, estado estadounidense de Illinois.
Personas
 Coleta (santa), religiosa reformadora francesa que vivió entre 1381-1447.
Véase tambiénColeto''', prenda de vestir.